Mariammantempel (Ooty)
Mariammantempel (Ho Chi Minh)
Mariammantempel (Bangkok)
Mariammantempel (Pretoria)
Sri Mahamariammantempel (Kuala Lumpur)
Sri Mariammantempel (Penang)
Sri Mariammantempel (Singapore)